Unter dem Namen Falkenstein sind folgende Schiffe bekannt:

* Falkenstein (Schiff, 1953), das erste deutsche dieselelektrische Frachtschiff der Reederei Robert Bornhofen, gebaut von der Stülcken-Werft Hamburg
 Falkenstein (Schiff, 1955), eine Personenfähre der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, Typ II R
 Falkenstein (Schiff, 1992), eine Personenfähre der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG